NGC 3907 (другие обозначения — NGC 3907A, KCPG 304B, UGC 6796, NPM1G -00.0306, MCG 0-30-28, ZWG 12.94, PGC 36941) — линзовидная галактика в созвездии Девы. Открыта Джоном Гершелем в 1828 году.

По всей видимости, находится рядом с NGC 3907B, но следов взаимодействия между галактиками не наблюдается.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3907
Дева (созвездие)